Hertz (eenheid), een natuurkundige eenheid voor frequentie;
 Hogeschool Zeeland, de hbo-school in Vlissingen en Terneuzen, Zeeland.